Бернга́рди () — немецкая фамилия.

 Бернгарди, Август Фердинанд (1769—1820) — немецкий писатель.
 Бернгарди, Готфрид (1800—1875) — немецкий филолог.
 Бернгарди, Карл Христиан Сигизмунд (1799—1874) — немецкий учёный; депутат германского национального собрания.
 Бернгарди, Теодор фон (1802—1885) — прусский историк и дипломат.
 Бернгарди, Фридрих фон (1849—1930) — германский генерал от кавалерии, военный писатель и историк.

Примечания